Nuculana radiata är en musselart som först beskrevs av Krause 1885.  Nuculana radiata ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
radiata